Ильдегизиды (), Эльдегези́ды, Атабеки Азербайджана () — средневековая иранская тюркская династия, правившая Арраном и Азербайджаном в XII—XIII веках. Основана Шамс ад-Дином Ильдегизом (кыпчаком по происхождению). Правители из династии Ильдегизидов носили титул «Великих Атабеков Азербайджана».

История 

Обрела суверенитет после распада государства Сельджуков. Основателем династии был Шамс ад-Дин Ильдегиз (1136—1174) — кыпчак по происхождению, вольноотпущенный гулям (воин-раб) сельджукского султана. В 1137 султан Масуд наделил атабека Ильдениза в качестве икта Арраном, и тот выехал в свою резиденцию в Барде.

Распад государства 
В 1220 во владения Ильдегизидов вторглись монголы, а в 1225 войска Хорезмшаха Джелаладдина, которые захватили ключевые города государства: Мераге, Тебриз и Гянджа, и государство пало.

Попытка восстановления 
В то время как Джалаладдин отправился в поход в Ирак, группа местных феодалов, захватив власть в Тебризе, попыталась восстановить государство Ильдегизидов. Они решили освободить из-под ареста внука Атабека Узбека и привести его к власти.
Народные восстания, начавшиеся в Гяндже в 1231 году под предводительством ремесленника Бандара, были подавленны Джалаладдином. 30 человек из предводителей были казнены, Бандар разрезан на части. Освободительное движение приобрело более широкий размах распространившись на Хой, Маранду и Нахичевань.

Династия Ильдегизиды 
 Шамс ад-Дин Ильдегиз, атабек Аррана 1137—1160, атабек ал-азам Азербайджана 1160—1174
 Джахан Пахлаван Шамс ад-Дунийа ва-д-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Ильдениз, атабек ал-азам Азербайджана 1174—1187
 Кызыл Арслан Музаффар ад-Дунийа ва-д-Дин Усман ибн Ильдегиз, атабек ал-азам Азербайджана 1187—1191, султан Ирака 1191
 Нусрат ад-Дин Абу Бакр ибн Мухаммад, атабек ал-азам Азербайджана 1191—1211
 Музаффар ад-Дин Узбек ибн Мухаммад, амир Хамадана 1191—1211, атабек ал-азам Азербайджана 1211—1225
 Кутлуг Инанч Махмуд ибн Мухаммад, амир Рея 1191—1192
 Амир Амиран Умар ибн Мухаммад, амир Хамадана 1191—1192
 Камуш ибн Узбек, атабек ал-азам Азербайджана 1225

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Encyclopaedia Iranica. Статья «Atabakan-e Adarbayjan», автор K. A. Luther